Ácido pantoténico — ou vitamina B5
 B5 (banda) — brasileira
 Babylon 5 — série de televisão norte-americana
 B5 (tamanho de papel)